Открытый чемпионат Паттайи 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2007 является 16-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Паттайе — с 5 по 12 февраля 2007 года. Турнир входил в азиатскую серию соревнований, проходившую между Australian Open и турниром в Индиан-Уэллсе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Марион Бартоли (№ 24 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Сибиль Баммер выигрывает свой дебютный финал на турнирах ассоциации.
 Хисела Дулко уступает свой 1-й финал в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Николь Пратт выигрывает свой 8-й парный титул на соревнованиях ассоциации.
 Мара Сантанджело выигрывает свой 2-й парный титул на соревнованиях ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Паттайи по теннису
 WTA Тур 2007
 WTA 4-я категория

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Таиланд
Теннис
Февраль 2007 года
2007